Виви Бах (), урожденная Вивьен Бак (; 3 сентября 1939, Копенгаген — 22 апреля 2013, Ивиса) — датская , ,  и .

Биография 
Ещё в детстве Виви Бах начала проявлять живой интерес к пению и танцам, и выступала в джаз-клубе в Копенгагене. После окончания школы она стала брать уроки актёрского мастерства и пения. В Копенгагене Бах сыграла несколько небольших ролей в театре, которые получили положительные отклики в прессе.

В 1959 году она дебютировала в немецком кинематографе, снявшись в фильме Immer die Mädchen. Затем последовали небольшие роли в основном в музыкальных фильмах, в которых её партнёрами были Петер Александер, ,  и . Бах также появилась в нескольких иностранных фильмах, таких как итальянский спагетти-вестерн «Пистолет не знает аргументов» (1964).

В 1960 году Бах начала певческую карьеру, записав в дуэте с Рексом Гильдо свой первый сингл «Singen» на лейбле Electrola. В том же году она подписала контракт с Philips, в сотрудничестве с которым выпустила 11 синглов. Самым успешным был её дуэт с , с которым она в 1963 году записала немецкую версию американского хита «Hey Paula» дуэта Paul & Paula под названием «Hey Vivi — Hey Gerhard».

Неудачной оказалась попытка создать свою кинокомпанию, которая выпустила только один фильм — триллер Das Rätsel der roten Quaste (1963). На съёмках этого фильма она познакомилась с австрийским актёром , за которого в 1965 году вышла замуж. Они вместе снялись ещё в двух фильмах — Ein Ferienbett mit 100 PS и «Мозамбик» (оба 1965). Шёнхерр стал её третьим мужем: первым был австриец Хайнц Себекка, а вторым — датский певец и актёр Отто Бранденбург.

В конце 1960-х годов Бах стала работать телеведущей на немецком телевидении. В 1976 году в дуэте с Дитмаром Шёнхерром она записала свой последний альбом, после чего завершила карьеру и посвятила себя семье.

Уроженка Дании, Виви Бах вошла в историю как немецкая актриса. Бах также была известна как художница, писательница и иллюстратор детских книг.

Виви Бах жила вместе с Дитмаром Шенхером на Ивисе, где умерла 22 апреля 2013 года от сердечной недостаточности.

Фильмография

Дискография

Альбомы 
 после 1967 — Das Farbfernsehpaar (LP)
 1967 — Gala-Abend der Schallplatte (LP)
 1968 — Berühmte Eltern erzählen Märchen (LP)
 1968 — Du und ich (LP, mit Dietmar Schönherr)
 1969 — Summ, Summ, Summ
 1969 — Gala-Abend der Schallplatte (LP)
 1971 — Keep Swinging
 1971? — Wünsch dir was
 1975 — Lieder für die Frau um 30 (LP)
 ? — Zwei (LP)
 1976 — Der Duft der großen Welt / In der guten alten Zeit (Single, mit Dietmar Schönherr)
 1980 — Vores gade (LP, mit Otto Brandenburg)
 2006 — Jugendsünden (CD)

Синглы 
 1960 — Singen — Swingen / Die Cowboys von der Silver-Ranch (mit Rexem Gildo)
 1960 — Alle Männer sind Räuber / Mi scusi, mi scusi, Signor
 1961 — Voulez-vous Monsieur / Playboy
 1961 — In Ko-Ko-Kopenhagen / Tu was du willst
 1962 — Ein kleines Indianergirl / Sieben süße Küsse
 1962 — Wenn die Musik spielt am Wörthersee / Das süße Leben
 1962 — Wo ist der Mann mit dem Bart / Da kam ein junger Mann
 1963 — Hey Vivi — Hey Gerhard / Kleines Haus (mit Gerhardem Wendlandem)
 1963 — King-Hully-Gully / Die Musik und die Liebe
 1963 — Ja, wenn der Mondschein nicht wär / Tivoli-Twist
 1964 — Sole, Sole, Sole / Nachts sind Küsse noch einmal so (mit Dietmarem Schönherrem)
 1964 — Let’s Shake / Dreamy Boy
 1965 — Hey Boy / Jeder nennt mich Baby
 1965 — Snib Snab Snob / Leg die Pistole weg
 1965 — Bei mir beißen nicht nur kleine Fische / Zähl die Stunden (mit Dietmarem Schönherrem)

Награды 
 Bambi Awards
 1973 — награда в номинации «ТВ — Развлекательная программа» (за телешоу Wünsch dir was)
 Golden Camera (Германия)
 1971 — награда в номинации «Лучшее развлекательное шоу» (за телешоу Wünsch dir was)

Библиография

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Писатели XX века
Киноактрисы Дании